Drakkar puede referirse a:

 Drakkar o långskip, embarcaciones híbridas de vela y remo empleadas por los antiguos vikingos.
 Drakkar, puesto militar francés en Beirut (Líbano).
 Drakkar Entertainment, sello musical de Alemania.